Межова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Межова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Межова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
Межова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Межова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Межова вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Межова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Межова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Межова вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Межова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Межова вулиця — колишня назва Скіфської вулиці в Києві (Жуляни).

Вулиці